Deville (sans accent aigu sur le premier « e ») est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Achille Deville (1789-1875), historien et antiquaire français ;
 Alphonse Deville (1856-1932), journaliste, avocat et homme politique français ;
 Annick de Ville de Goyet (1959-), femme politique belge ;
 Bruno Deville (1976-), réalisateur belgo-suisse ;
 Cristian Deville (1981-), skieur italien ;
 Dominique Deville de Périère [1956-), odontologiste et universitaire française ;
 Elsa Deville (1996-), joueuse française de handball ;
 Émile Deville (1824-1853), naturaliste français ;
 Fabrice Deville (1971-), acteur français ;
 Gabriel Deville (1749-1796), évêque constitutionnel français ;
 Gabriel Deville (1854-1940), homme politique français ;
 Henry Wilfrid Deville (1871-1939?), architecte et graveur français ;
 Jean Deville (1872-1951), peintre français ;
 Jean Deville (1901-1972), peintre et graveur français ;
 Jean-Louis Deville (1757-1834), homme politique et député français ;
 Jean-Marie-Joseph Deville (1787-1853), homme politique français ;
 Madeleine Deville (1880-1953), artiste lorraine ;
 Maurice Deville (1860-1919), peintre français ;
 Maurice Deville (1992-), footballeur luxembourgeois ;
 Michel Deville (1931-2023), scénariste et réalisateur français ;
 Nicolas François Deville (1712-1770), ingénieur du roi, français ;
 Patrick Deville (1957-), écrivain français ;
  ;
 Willy DeVille (1953-2009), chanteur, compositeur et acteur américain.

Toponyme 

 Deville, une commune française du département des Ardennes, en région Champagne-Ardenne.
 Deville, une census-designated place de la paroisse des Rapides, en Louisiane, aux États-Unis.

Divers 
 DeVille sont des voitures de la marque Cadillac.
Homonymie de patronyme